

25-та стрілецька дивізія (1918—1942) — піхотне з'єднання часів Громадянської війни під командуванням Василя Чапаєва. Учасниця Другої світової війни, розформована у 1942 році після втрати прапора у Чорному морі.
 25-та гвардійська стрілецька дивізія (1942—1946) — піхотне з'єднання часів Другої світової війни.
 25-та гвардійська мотострілецька дивізія (1957—1964) — в/ч 06715, дислокувалося у Азербайджанській РСР.
 25-та гвардійська мотострілецька дивізія (1964—1992) — в/ч 03304, дислокувалося в Українській РСР.
 25-та танкова дивізія (1945—1989)

25-та механізована дивізія (1992—2002)